Дмитрий Васильевич Осипов (род. 29 апреля 1966, Горький, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский топ-менеджер, общественно-политический деятель. Гендиректор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (c января 2021 — ), бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» (2013—2020), член Совета директоров ПАО «Уралкалий» (2014—), член Совета директоров АО «ОХК «Уралхим» (2007—2013, 2016—), член совета  (2013—).
Бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края (2016—2021).

Биография 
Дмитрий Осипов родился 29 апреля 1966 года в городе Горький.
С 1984 по 1986 годы — проходил службу в Вооружённых силах СССР.

В 1990 году окончил факультет радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета (ныне — Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) по специальности «Радиофизика и электроника».

С 1990 по 1994 год — работал в Институте прикладной физики Академии наук СССР, затем ушёл в бизнес.

В 1994—2001 годах — работал в финансово-экономических и промышленных компаниях Нижнего Новгорода.

Управление химическими и горнодобывающими предприятиями 
С начала 2000-х годов занимал высшие руководящие посты в крупных химических компаниях, в том числе ОАО «Химпром» (Волгоград), и ОАО «Сибур-Химпром» (Пермь).

С 2005 по 2007 год — генеральный директор ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» (Кирово-Чепецк, комбинат входит в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).

С 2007 по 2011 год — генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Москва).

С декабря 2013 по 2020 год занимал пост гендиректора ПАО «Уралкалий» (Березники) — которое разрабатывает одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, являясь одним из лидеров мировой калийной промышленности. Он пришёл в эту компанию после скандального увольнения своего предшественника Владислава Баумгертнера и семь лет руководил компанией в которой работает более 20 тысяч человек, и которая под его руководством осуществила масштабные инвестиционные проекты. Например в 2018 году выпуск товарного хлористого калия составил 11,5 млн тонн, а чистая выручка «Уралкалия» в 2018 году составила $2,28 млрд, EBITDA в 2018 году составила $1,46 млрд.

С 2013 года по  является членом совета и членом финансового комитета Международной ассоциации производителей удобрений (, IFA).

С 2007 по 2013 год и с 2016 года по н.в. является членом Совета директоров АО «ОХК «Уралхим». С 2011 по 2013 год — был заместитель Председателя Совета директоров АО «ОХК «Уралхим».

С 2014 по н.в. — член Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Управление корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» 
С января 2021 года занял должность гендиректора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда), входящую в состав госкорпорации «Ростех», и относящуюся к оборонно-промышленному комплексу России. «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — работает в отрасли цветной металлургии и является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства: от переработки сырья до выпуска конечной продукции, которая например в 2012 году увеличила объемы производства титановой продукции до 30 тыс. тонн. На 2021 год в компании работали более 17 тыс. человек и компания занимала около 30 % мирового авиакосмического рынка.

Когда Осипов пришёл в эту корпорацию она находилась в кризисе, и он стал уже четвёртым руководителем которые сменились примерно в течение года: в начале мая 2020 года, в разгар пандемии COVID-19 со скандалом, — обвинением в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, покинул «Корпорацию ВСМПО‑АВИСМА» управлявший ею 11 лет Михаил Воеводин, за ним временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Максим Кузюк, — продержавшийся на посту менее двух месяцев, а со 2 июля 2020 года градообразующее предприятие Верхней Салды возглавлял Сергей Степанов из ЕВРАЗа.
Период 2020—2021 годов совпал с пандемией COVID-19, и был связан с организацией промышленного процесса в условиях эпидемиологических ограничений, и сокращением заказов от авиастроения — которое в эти годы вошло в глубочайший кризис.
Затем в 2022 году после конфликта России с Украиной корпорация столкнулась с проблемами в поисках сырья из-за прекращения поставок из Украины: в 2020 году около 80 % сырья компания получала из Украины, в 2021 году доля поставок была 46 %, но в 2022 году из-за войны поставки с Запорожского титано-магниевого комбината упали почти до нуля.
В марте 2022 года корпорация Boeing приостановил контракт с «ВСМПО-Ависма» на закупку титана. А в декабре 2022 года корпорация Airbus заявила что за несколько месяцев откажется от поставки титана из России.

Но несмотря на существующие проблемы «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» под руководством Дмитрия Осипова успешно продолжает вести переговоры и заключать новые контракты с авиастроителями, договариваться о сотрудничестве и новых проектах со Свердловскими и Пермскими властями, и ежегодно инвестировать в корпоративную социальную сферу по 1,2 млрд руб. А кроме того руководство компании успешно подписало новый коллективный договор на 2022—2024 годы, который предусматривает новые выплаты и льготы для сотрудников предприятия.

Общественно-политическая деятельность 
С 2005 года член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С 2016 по 2021 год был депутатом Законодательного Собрания Пермского края . Где он являлся членом фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пермского края, и членом Комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном Собрании Пермского края.

Личная жизнь 
Дмитрий Осипов женат, и у него есть сын и дочь. Согласно отчёту о доходах и имуществе, сумма декларированного дохода Дмитрия Осипова за 2012 год составила около 26,2 миллиона рублей.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Менеджеры России
Электротехники России
Депутаты России
Общественные деятели России
Выпускники Нижегородского государственного университета
Сотрудники Химпрома (Волгоград)
Сотрудники Уралкалия
Сотрудники ВСМПО-Ависма
Члены «Единой России»